Вишне́вский (, ; женская форма — ) — польская, украинская и еврейская фамилия, а также топоним.

Известные носители фамилии

Вишневский

А 
 
 
 Вишневский, Антоний Иосифович (в монашестве Агапит; 1867—1925/1926) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринославский и Мариупольский.
 Вишневский, Андрей Александрович (род. 1965) — российский драматург.

Б-В 
 
 Вишневский, Валентин Павлович (род. 1958) — украинский учёный-экономист, академик НАН Украины.
 Вишневский, Вениамин Евгеньевич (1898—1952) — советский киновед и педагог.
 Вишневский, Викентий Карлович (1781—1855) — русский астроном и геодезист, профессор.
 Вишневский, Виктор Петрович (1804—1885) — русский священнослужитель, протоиерей, педагог и этнограф.
 Вишневский, Виссарион — архимандрит Духова монастыря в Вологде (1819—1823).
 Вишневский, Виталий Викторович (род. 1980) — российский хоккеист.
 
 Вишневский, Всеволод Витальевич (1900—1951) — советский писатель, киносценарист и драматург, журналист, военный корреспондент.
 Вишневский, Вячеслав Николаевич (род. 1977) — российский футболист.

Г 
 
  (1922—2005) — немецкий политик (ФРГ), один из руководителей СДПГ.
 Гедеон (Вишневский) (1678—1761) — епископ Смоленский и Дорогобужский.
 Вишневский, Геннадий Никифорович (1908—1975) — генерал-майор.
 Вишневский, Григорий Никифорович — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1977).

Д 
 
 Вишневский, Димитрий Кузьмич (1871—?) — русский писатель и историк, надворный советник.
 
 Вишневский, Дуфуня Белашевич (1947—2003) — российский кинорежиссёр, актёр и музыкант.

Е-З 
 Вишневский, Евгений Кондратьевич (1876—?) — белогвардейский деятель.
 Вишневский, Збигнев (1922—1999) — польский композитор и педагог.

И 
 
 Вишневский, Иван-Фридрих Станиславович (1829—1875) — русский архитектор.
 Вишневский, Илиодор Петрович (1859—?) — инженер-механик флота, генерал-майор.
 Вишневский, Иоанн Фёдорович (в монашестве Иустин; 1751—1826) — епископ Русской православной церкви, епископ Пермский и Екатеринбургский.

К-Н 
 Вишневский, Кирилл Дмитриевич (1923—2014) — русский литературовед.
 Вишнёвский, Любомир (род. 1976) — словацкий хоккеист.

П-Т 
 Вишневский, Пётр Васильевич (1886—1969) — русский офицер, георгиевский кавалер.
 Вишневский, Пшемыслав (род. 1998) — польский футболист.
 
 
 Вишневский, Степан Фёдорович (1928—1998) — русский валторнист.
 Вишневский, Теофил (1805—1847) — польский повстанец 1830 года.

Ф-Я 
 Вишневский, Феликс Евгеньевич (1902—1978) — советский музейный деятель, собиратель, заслуженный работник культуры РСФСР, основатель музея В. А. Тропинина и московских художников его времени.
 
 Вишневский, Юрий Рудольфович (род. 1938) — советский и российский социолог.
 Вишневский, Януш Леон (род. 1954) — польский писатель.
 Вишневский, Яцек (род. 1974) — польский футболист и тренер.

Вишневская

Двойные фамилии 
 Вишневский-Снерг, Адам (1937—1995) — польский писатель-фантаст.

Топоним 
 Вишневский — посёлок в Стародубском районе Брянской области, упразднен в 2011 году.
 Вишневский — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края, упразднен в 2002 году.
 Вишневский — посёлок в Болховском районе Орловской области.

См. также

Примечания